Dobric kan syfta på följande platser:

Bosnien och Hercegovina 

 Dobrići (samhälle i Bosnien och Hercegovina), Federationen Bosnien och Hercegovina, 
 Dobrić (ort i Bosnien och Hercegovina), Federationen Bosnien och Hercegovina,

Tjeckien 

 Dobříč (ort i Tjeckien, Mellersta Böhmen), 
 Dobříč (ort i Tjeckien, Plzeň), 

Robotskapade Bosnien och Hercegovinaförgreningar
Robotskapade Tjeckienförgreningar